Transporte de carga pesada hace referencia a varios artículos:

Tipos
Transporte, traslado, de un lugar a otro, de algún elemento, habitualmente personas o bienes. Existen diferentes tipos:
 Transporte por carretera
 Transporte público
 Transporte aéreo, traslado de productos o pasajeros de un lugar a otro mediante la utilización de aeronaves.
 Transporte marítimo, traslado de productos o pasajeros por mar, de un lugar a otro, a bordo de un buque.
 Transporte fluvial, traslado de productos o pasajeros de un lugar a otro a través de ríos.
 Transporte en bicicleta, utilización de la bicicleta como medio de transporte urbano, generalmente para distancias cortas.
 Transporte multimodal, en el transporte de mercancías, articulación entre diferentes modos de transporte, a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo, utilizando más de un tipo de vehículo.
 Transporte intermodal, en el transporte de mercancías, articulación entre diferentes modos de transporte, a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo, utilizando una única medida de carga (generalmente contenedores).
 Transporte por tubería o transporte por conductos, modo de transporte de gases o líquidos, dirigido a través de las tuberías que constituyen una red.

Ciencias
 Cadena de transporte de electrones, serie de transportadores de electrones que se encuentran en la membrana plasmática de bacterias, en la membrana interna mitocondrial (animal) o en las membranas tilacoidales (vegetales).
 Transporte de Ekman, movimiento de las masas de agua oceánicas (y los materiales en suspensión en ellas) con un cierto ángulo con respecto a la dirección del viento en la capa superficial.

Biología
 Transporte celular, intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula a través de la membrana plasmática.
 Transporte de nutrientes y agua en las plantas
 Transporte trans-membranal

Computación
 Capa de transporte, cuarto nivel del modelo de interconexión de sistemas abiertos, encargado de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor.
 Redes de transporte óptico, conjunto de elementos de red ópticos conectados mediante fibra óptica, capaces de proveer transporte, multiplexación, enrutado, gestión y supervisión de las señales ópticas.

Además
 Transporte, nombre con el que se conoce en algunos países al capo de la guitarra.

Enlaces externos